Rypl ist der Familienname folgender Personen:

 Celestin Rypl (1894–1945), tschechischer Pianist, Komponist und Kulturfunktionär
 Lukáš Rypl (* 1991), tschechischer Nordischer Kombinierer
 Martin Rypl (* 1967), tschechischer Biathlet
 Miroslav Rypl (* 1992), tschechischer Skilangläufer